La Universidad de las Artes (antiguo; Instituto Superior de Arte o ISA) es una universidad ubicada en La Habana, Cuba. Fue fundada el 1 de septiembre de 1976 y posee cuatro facultades.

Las edificaciones de su sede principal en La Habana se construyeron mayormente entre 1960 y 1965. Los arquitectos responsables de la construcción de la universidad fueron Ricardo Porro, Vittorio Garatti y Roberto Gottardi. 

Sin embargo, nunca se pudo terminar, debido a diferentes problemas. Finalmente, se inauguró como Instituto Superior de Arte en 1976, siendo rebautizada como Universidad de las Artes en los últimos años. Posee varias unidades docentes en otras provincias cubanas.

Organización 

La universidad posee 4 facultades: 

 Facultad de Música
 Facultad de Artes plásticas
 Facultad de Artes escénicas
 Facultad de Medios Audiovisuales

Véase también 

Educación en Cuba
Universidades en Cuba

Referencias 

Universidades de Cuba